De 32 spelers met de hoogste world-ranking in september van 2015 waren automatisch geplaatst voor de eindronde (rekening houdend met het maximaal aantal spelers per land). De overige 115 spelers speelden, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in poules van 4 of 5 spelers. De 28 groepswinnaars plaatsten zich direct voor de eindronde, evenals vier nummers twee (loting).

De eindronde is een afvalsysteem met 32+28+4=64 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
In de kwalificaties is de partij gewonnen als er drie sets zijn gewonnen. In de eindronde dienen vier sets gewonnen te worden.

Titelverdediger was de Duitser Dimitrij Ovtcharov. Hij prolongeerde zijn titel door in de finale de Portugees Marcos Freitas met 4-1 te verslaan.

Geplaatste spelers 
Plaatsing is op basis van de ranking van september van 2015.

Zij zijn direct geplaatst voor de eindronde en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde. De overige spelers spelen eerst de kwalificatie groepsfase.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland namen Ewout Oostwouder, Laurens Tromer, Michel de Boer en Rajko Gommers deel. Alleen Tromer wist zich te plaatsen voor de eindronde. Daar sneuvelde hij echter in de eerste ronde. Namens België namen Cédric Nuytinck, Lauric Jean, Florent Lambiet en Robin Devos deel. Alleen Nuytinck wist zich te plaatsen voor de eindronde. Daar sneuvelde hij echter in de tweede ronde.

Kwalificatie

Groep 1-3

Groep 4-6

Groep 7-9

Groep 10-12

Groep 13-15

Groep 16-18

Groep 19-21

Groep 22-24

Groep 25-27

Groep 28

Eindronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links 
  ITTF World Ranking mannen september 2015

mannen enkelspel